Wet – album Barbry Streisand
 "Wet" – singel Nicole Scherzinger
 "Wet" – singel Snoop Dogga